Sam Hardy può riferirsi a:

Sam Hardy (1883-1935) – attore teatrale e cinematografico statunitense
Sam Hardy (1883-1966) – calciatore inglese
Sam Hardy – tennista
Sam Hardy – canottiere